Monsieur Cannibale est une attraction du parc d'attractions néerlandais Efteling ouverte en  et fermée en .

Présentation 

Cette attraction de type tasses ouvrit le , Mack Rides en est le constructeur. Le maire de Loon op Zand a inauguré le manège ainsi que la nouvelle version du Café-restaurant voisin.

Monsieur Cannibale est situé dans la section Reizenrijk du parc. Appelé en français « Royaume du Voyage » ou encore « Royaume de l'Aventure », il se trouve dans la partie septentrionale du parc. Cette partie est celle des voyages : autour du monde, dans les airs, dans le noir ou sur l'eau.

Cette attraction présente une originalité car elle n'est pas sous forme de tasses de thé ou de café. Le créatif d'Efteling Henny Knoet a créé sa version avec un thème cannibale. Celui-ci a aussi créé les attractions suivantes : le Jardin des bambins (ou Kleuterhof en néerlandais), le labyrinthe de l'aventure (Avonturen Doolhof), la gare des vieux Teuf-Teuf (D’Oude Tuffer), la promenade Pardoes (Pardoespromenade), la Game Gallery, des contes du Bois des contes. C'est lui aussi qui imagina Pardoes, la mascotte du parc.

Les chaudrons (de couleurs rouge, bleue ou jaune) pouvant accueillir cinq personnes tournent sur la joyeuse chanson cha-cha-cha Monsieur Cannibale de 1966 interprétée en français par Sacha Distel et dont les paroles sont de Maurice Tézé et la musique de Gérard Gustin. L'explorateur et le chef cannibale de la chanson sont présents sur la colonne de trois mètres de haut, au centre de l'attraction. Depuis 2002, l'attraction a été couverte avec un toit constitué de grands roseaux, pour que l'attraction puisse aussi fonctionner par mauvais temps ou en hiver. Ce toit fut créé par le créatif Michel den Dulk. 

Cette attraction est l'objet de critiques, à propos du caractère raciste de la représentation caricaturale des peuples africains, de la perpétuation de stéréotypes racistes et de la figure du cannibale.

En 2021, le parc annonce la refonte de l'attraction pour l'hiver de la même année. L'attraction change son nom en Sirocco et s'inspire alors du monde de Sinbad le marin de l'univers des contes des contes des mille et une nuits. Monsieur Cannibale ferme ainsi définitivement le .

Données techniques 

Nombre de chaudrons : 12
Capacité d'un chaudron : 5 personnes
Capacité de l'attraction :  personnes/h
Diamètre du plateau principal : 
Coût : €  (1,5 million de florins)
Durée : 2 à 3 minutes

Paroles de la chanson 

En le voyant sortir de son camion, chasser des papillons d'Afrique
Les cannibales en le traitant d'espion l'arrêtèrent sans façon de suite
Il essaya de leur parler Anglais, Espagnol, Portugais, Chinois
Mais en voyant leurs mâchoires qui s'ouvraient il se mit à hurler d'effroi

Refrain :
"Oh, Monsieur Cannibale
Je n'veux pas mourir
Monsieur Cannibale
Laissez-moi partir"

Il leur montra son briquet, son stylo, sa montre et les photos d'sa femme
Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle
Il leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus
Désespéré il sortit des revues remplies de filles toutes nues et dit

Refrain

Quand le grand chef aperçut ces revues qu'il vit toutes ses filles nues, il rit
Mais dans sa tête une idée saugrenue, une idée farfelue surgit
Dans une case où était son harem il entraîna lui-même le gars
Qui, en voyant les femmes se ruer sur lui avec tant d'appétit, hurla

Refrain

Pendant huit jours il resta enfermé et dut se partager, en vain
Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit vingt kilos au moins
Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste "Allez"
"Prends ton camion et retourne chez toi", le pauvre homme s'écria "Jamais!"

"Oh, Monsieur Cannibale
Je n'veux plus partir
Monsieur Cannibale
J'aime mieux mourir"

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 

  Efteling.com - La page de l'attraction sur le site officiel
  vdvrande.nl - La page de l'attraction sur un site spécialisé

Attraction d'Efteling
Manège
Tasses (attraction)
Mack Rides
Cannibalisme dans l'art et la culture